Das Quadeinzel (Rollstuhl) der Australian Open 2022 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in Melbourne.

Vorjahressieger war Dylan Alcott. Diesmal unterlag er im Finale dem Niederländer Sam Schröder.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Quadeinzel
2022